Charles Curtelin  (1859 - 1960), peintre lyonnais ;
 Georges Curtelin (1899 - 1968), architecte français ;
 Jean Curtelin (1938 - 2000), scénariste et réalisateur français.